Gunung Burung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Burung (berg i Indonesien, lat 4,43, long 96,47), Aceh, 
 Gunung Burung (berg i Indonesien, lat 4,42, long 96,51), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar